Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sandon Stolle e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Mark Merklein e Michael Sell 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Mark Merklein /  Michael Sell (finale)

 Sandon Stolle /  Peter Tramacchi (Campioni)
 Danny Sapsford /  Chris Wilkinson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 1998